Эуженио — имя.

Некоторые носители:
Эуженио (юморист)
Андраде, Эуженио
Эуженио Монтехо
Герман, Эуженио
Симон, Карлос Эуженио

См. также 
Евгения
Санта-Эужения
Санта-Эужения-де-Риу-Кову
Эужениу-ди-Кастру (Риу-Гранди-ду-Сул)
Санта-Эуженья-де-Берга
Эуженья
Эужениу
Говернадор-Эужениу-Баррус
Эухенио
Еужен